Max Westphal e Coleman Wong erano i campioni in carica. Westphal non ha preso parte perché non più eleggibile per superamento limite età, mentre Wong ha partecipato con Edas Butvilas, ma è stato eliminato al primo turno.

Ozan Baris e Nishesh Basavareddy hanno conquistato il titolo, battendo in finale Dylan Dietrich e  Juan Carlos Prado Ángelo con il punteggio di 6-1, 6-1.

Teste di serie

  Edas Butvilas /  Coleman Wong (primo turno)
  Gonzalo Bueno /  Ignacio Buse (semifinale)
  Martín Landaluce /  Pedro Ródenas (quarti di finale)
  Hynek Bartoň /  Jakub Nicod (primo turno)

  Gilles-Arnaud Bailly /  Alexander Blockx (secondo turno)
  Daniel Vallejo /  Martín Antonio Vergara del Puerto (primo turno)
  Nicholas Godsick /  Jaden Weekes (ritirati)
  Ozan Baris /  Nishesh Basavareddy (campioni)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
Tabellone principale

US Open 2022